Nabil Taïder –  calciatore francese naturalizzato tunisino, fratello di Saphir
 Saphir Taïder – calciatore francese naturalizzato algerino, fratello di Nabil